Бялобжеги () — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Бялобжегский повят. Занимает площадь 7,51 км². Население — 7262 человека (на 2004 год).

Бялобжеги расположены в районе исторического Запилича, региона, относящегося к Мазовии. Этнографически город входит в состав Радомской земли.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города 

Города Мазовецкого воеводства
Бывшие еврейские местечки Польши